Bassari steht für:
 Bassari (Volk), ein Volk im Senegal
 Bassari (Sprache), die Sprache der Bassari im Senegal 
 Bassari-Land, Kulturregion und Siedlungsgebiet der Bassari im Senegal
 Bassar (Togo), Stadt im Norden Togos
 Ntcham (Ethnie), Ethnie um die Stadt Bassar im Norden Togos
 Ntcham (Sprache), deren Sprache im Norden Togos

Siehe auch:
 Basari